Con el término Hey Now, pueden conocerse:

Música 
 «Hey Now», canción de Martin Solveig y The Cataracs (2013);
 «Hey Now», canción de London Grammar (2014).